Дудко́ — українське прізвище. Відомі носії:

 Дудко Аполлінарій Іванович (1909–1971) — радянський кінооператор, режисер, сценарист.
 Дудко Валерій Володимирович — український політолог.
 Дудко Віктор Іванович (1959–2015) — український літературознавець.
 Дудко Володимир Вікторович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дудко Володимир Миколайович (1933) — діяч радянського спорту, головний тренер Збройних Сил з автомотоспорту, заслужений тренер СРСР.
 Дудко Володимир Савелійович (1946) — колишній радянський футболіст, майстер спорту СРСР.
 Дудко Данило Андрійович (1921–2009) — вчений в галузі зварювання і матеріалознавства, заслужений діяч науки і техніки України, академік НАН України (1978).
 Дудко Денис Юрійович (1975) — український музикант, бас-гітарист рок-гурту «Океан Ельзи».
 Дудко Дмитро Сергійович (1922–2004) — протоієрей Російської православної церкви, церковний письменник і поет, дисидент.
 Дудко Кирило Костянтинович — майор Служби безпеки України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Дудко Леонід Іванович (1958) — міський голова міста Дубно.
 Дудко Людмила Іванівна — голова громадської організації «Жіноча громада Чернігівщини», нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня
 Дудко Марія Петрівна — майстер лісу Залізницького лісництва Любешівського лісомисливського господарства, кавалер ордена Княгині Ольги «За мужність» ІІІ ступеня.
 Дудко Михайло Андрійович (1902—1981) — соліст балету.
 Дудко Сергій Володимирович (1991) — білорусько-російський хокеїст.
 Дудко Степан Іванович (1898–1943) — радянський воєначальник, генерал-майор.
 Дудко Тарас Миколайович (1940-2021) — український лікар-психіатр, нарколог.
 Дудко Федір (1885–1962) — український письменник, журналіст.
 Дудко Федір Михайлович (1911–1940) — радянський танкіст, Герой Радянського Союзу.

Примітки 

Українські прізвища